Александру Влахуцэ ()— село, расположенное в жудеце Васлуй в Румынии. Входит в состав коммуны Александру Влахуцэ.

География 
Село расположено в 251 км к северо-востоку от Бухареста, 24 км к югу от Васлуя, 81 км к югу от Ясс, 115 км к северу от Галаца.

Население 
По данным переписи населения 2002 года в селе проживали 802 человека.

Национальный состав

Родной язык

Примечания 

Населённые пункты жудеца Васлуй
Населённые пункты по алфавиту